— японская сэйю. В 2010 году на церемонии «Seiyu Awards» была награждена как лучшая сэйю по мнению детей. Замужем, имеет двух дочерей.

Биография 
До перехода в третий класс средней школы Васаби не смотрела много аниме. Однако она увлеклась Dragon Ball, транслирующимся по телевизору, как раз когда Васаби возвращалась домой и ела. Друзья показали ей фото Масако Нодзавы, озвучивающей персонажа Dragon Ball Гоку. Так Мидзута узнала, что, хотя Гоку — парень, его сэйю — девушка. Благодаря этому открытию Васаби увлеклась профессией сэйю. В старшей школе она актриса решила перебраться в Токио, чтобы обучаться на сэйю. Первоначально родители были против этой затеи. Однако за девушкой обещал приглядывать живущий в Иокогаме дядя, что решило конфликт. В Токио девушка вступила в одну театральную труппу с Кэнъити Огатой и Китоном Ямадой. Во время работы в театре ей была предложена ее первая роль в озвучивании.

Роли в аниме 
1997 год
 «Вечная семейка» (Майкл);
1998 год
 «Кибер-команда Акихабары» [ТВ] (Билликэн);
 Super Doll Licca-chan (Томонори Мититани);
 Takoyaki Mantman (Зелёный);
1999 год
 Arc the Lad (Поко);
 Super Doll Licca-chan: Licca-chan Zettai Zetsumei! Doll Knights no Kiseki (Томонори Мититани);
2000 год
 Hero Hero-kun (Паб Паб);
 Yami no Matsuei (Гусёсин-младший);
2001 год
 «Бейблэйд» [ТВ-1] (Борис);
2004 год
 Otogi Zoushi (Кинтаро);
 Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful (Такос);
2005 год
 Kotencotenco (Нэкомури);
 «Дораэмон-2005» (Дораэмон);
2006 год
 Buso Renkin (Ангел Годзэн);
 «Боевая Красавица Улун: Возрождение» (Мэгуми Яги);
 «Новый Дораэмон-2006» (фильм первый) (Дораэмон);
2007 год
 «Новый Дораэмон-2007» (фильм второй) (Дораэмон);
2008 год
 Kaiba (Хё-Хё);
 «Новый Дораэмон-2008» (фильм третий) (Дораэмон);
2009 год
 «Новый Дораэмон-2009» (фильм четвёртый) (Дораэмон);
2010 год
 Pocket Monsters: Best Wishes (Покабу);

Ссылки

Примечания 

Актрисы озвучивания Японии